Nans (en francès Nans-les-Pins) és un municipi francès, situat al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Lo Plan d'Aups de la Santa Bauma
  Rabenau

Referències 

Municipis del Var